Luftleitung steht für:
 Luftleitung (Hochfrequenztechnik), eine Messleitung aus der Hochfrequenztechnik
 Luftleitung (Physiologie), die Übertragung von Schall durch Luft
 Lüftungskanal und -rohr